

Geografia 
 Biville – ex comune francese nella regione della Normandia
 Biville-la-Baignarde – comune francese nella regione della Normandia
 Biville-la-Rivière – comune francese nella regione della Normandia
 Biville-sur-Mer – comune francese nella regione della Normandia